Alimos peut désigner :
 Alimos Toma, un héros populaire de Roumanie ;
 Alimos, une ville de la banlieue Sud d'Athènes.